Чуррука — испанская фамилия:

 Чуррука, Аметс (род. 1982) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик баскского происхождения
 Чуррука, Косма Дамиан (1761—1805) — испанский дворянин, учёный и адмирал, мэр города Мотрико. По национальности был баском.